Zwölfender steht für:

 Zwölfender (Soldat), mit mindestens zwölfjähriger Dienstzeit
 in der Jägersprache ein Hirschgeweih mit 12 Enden, siehe Geweih #Wachstum